L-Innu Malti (на български: Малтийският химн) е националният химн на Република Малта.

Написан е под формата на молитва към Бога. Той е композиран от Робърт Самът през 1922 г., а текстовете са написани от Дън Карм Псайла, също през 1922 г. Приет е за химн през 1964 г.

Текст 

Малта
Национални символи на Малта
Малтийски песни